Colomera puede referirse a:

Lugares 
En España
 Colomera, municipio de la provincia de Granada.
 La Colomera, localidad del municipio de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón.

Otros 
 Condado de Colomera, título nobiliario español.
 Río Colomera, río español de la provincia de Granada.
 Embalse de Colomera, embalse español de la provincia de Granada.
 Meteorito de Colomera, encontrado en el municipio homónimo.